Seznam armad z zaporedno številko 40.

Seznam 
 40. armada (Japonski imperij)
 40. armada (Kitajska)
 40. armada (ZSSR)

Glej tudi